El municipio de Schoolcraft (en inglés: Schoolcraft Township) es un municipio ubicado en el condado de Kalamazoo en el estado estadounidense de Míchigan. En el año 2010 tenía una población de 8214 habitantes y una densidad poblacional de 87,92 personas por km².

Geografía 
El municipio de Schoolcraft se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 93.43 km², de la cual 88,76 km² corresponden a tierra firme y (4,99 %) 4,66 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 8214 personas residiendo en el municipio de Schoolcraft. La densidad de población era de 87,92 hab./km². De los 8214 habitantes, el municipio de Schoolcraft estaba compuesto por el 95,85 % blancos, el 0,72 % eran afroamericanos, el 0,46 % eran amerindios, el 0,55 % eran asiáticos, el 0,51 % eran de otras razas y el 1,91 % eran de una mezcla de razas. Del total de la población el 2,17 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Míchigan
Localidades del condado de Kalamazoo